Стивен Хасс и Уэсли Муди — победители турнира.

Прошлогодние победители — Йонас Бьоркман и Тодд Вудбридж — не защищали свой титул, но оба принимали участие в турнире:
 швед (в паре с белорусом Максимом Мирным) дошёл до полуфинала.
 австралиец (в паре с индийцем Махешем Бхупати) уступил во втором раунде.

Общая информация 
Южноафриканец Уэсли Муди, завоевав свой дебютный титул на турнирах Большого шлема в мужском парном разряде, стал первым за 27 лет представителем своей страны, добившимся такого достижения в рамках британского турнира этой серии. До него последний раз подобное удалось Бобу Хьюитту и Фрю Макмиллану, которые были лучшими на местных кортах в 1978 году.

Серия без титулов теннисистов ЮАР на любых турнирах Большого шлема, а не только в Великобритании, куда короче: до Уэсли в этой роли последний раз выступал Эллис Феррейра (в паре с американцем Риком Личем) выигравший Australian Open 2000 года.

Посев 

  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Полуфинал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Марк Ноулз /  Микаэль Льодра (Четвертьфинал)
  Уэйн Блэк /  Кевин Улльетт (Полуфинал)
  Леандер Паес /  Ненад Зимонич (Третий раунд)
  Махеш Бхупати /  Тодд Вудбридж (Второй раунд)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли (Первый раунд)
  Симон Аспелин /  Тодд Перри (Первый раунд)

<ol start="9">
  Франтишек Чермак /  Леош Фридль ''(Третий раунд)
  Мартин Дамм /  Мариано Худ ''(Второй раунд)
  Цирил Сук /  Павел Визнер ''(Третий раунд)
  Фернандо Гонсалес /  Николас Массу ''(Второй раунд)
  Юлиан Ноул /  Юрген Мельцер ''(Третий раунд)
  Гастон Этлис /  Мартин Родригес ''(Третий раунд)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам ''(Третий раунд)
  Ив Аллегро /  Михаэль Кольманн ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые